Pierre Turgeon est un joueur de hockey québécois.
 Pierre Turgeon est un écrivain québécois.